Michaela Rajnochová (ur. 30 maja 1997) – czeska skoczkini narciarska.

Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 12 lutego 2011 w Zakopanem podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, gdzie została zdyskwalifikowana. 6 stycznia 2013 w Schonach zadebiutowała w Pucharze Świata, zajmując 54. miejsce.

19 lutego 2013 zajęła 9. miejsce na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy w konkurencji indywidualnej, po skokach na odległość 61,0 i 63,0 metra. Dwa dni później zdobyła złoty medal w konkurencji drużynowej, w której wystąpiła wraz z Karolíną Indráčkovą, Natálie Dejmkovą i Barborą Blažkovą. 22 lutego wystartowała w konkursie drużyn mieszanych, tym razem wraz z Barborą Blažkovą, Damiánem Lasotą i Filipem Sakalą. Czeska drużyna zajęła wówczas czwarte miejsce.

Mistrzostwa świata juniorów

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Czeskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1997